Йонас Бьоркман и Тодд Вудбридж во второй раз подряд защитили свой титул.

Общая информация 
Австралиец Тодд Вудбридж выиграл британский турнир серии в девятый раз за 12 последних лет, обновив рекорд соревнования по числу побед для одного теннисиста, державшийся с 1905 года (тогда этот результат покорился британцам Лоуренсу и Реджинальду Дохерти.

Посев 

  Йонас Бьоркман /  Тодд Вудбридж (Титул)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Третий раунд)
  Махеш Бхупати /  Максим Мирный (Третий раунд)
  Микаэль Льодра /  Фабрис Санторо (Отказ)
  Марк Ноулз /  Даниэль Нестор (Полуфинал)
  Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт (Четвертьфинал)
  Уэйн Артурс /  Пол Хенли (Полуфинал)
  Мартин Дамм /  Цирил Сук ''(Третий раунд)

<ol start="9">
  Гастон Этлис /  Мартин Родригес ''(Второй раунд)
  Йонатан Эрлих /  Энди Рам ''(Первый раунд)
  Леандер Паес /  Давид Рикл ''(Второй раунд)
  Джаред Палмер /  Павел Визнер ''(Третий раунд)
  Франтишек Чермак /  Леош Фридль ''(Первый раунд)
  Ксавье Малисс /  Оливье Рохус ''(Второй раунд, отказ)
  Мариано Худ /  Себастьян Прието ''(Второй раунд)
  Юлиан Ноул /  Ненад Зимонич ''(Финал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые